National Soccer League (1998–99) – dwudziesta trzecia edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym trzecim sezonie wystąpiło 15 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna South Melbourne FC, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Sydney United.

Uczestnicy sezonu 1998-99  
 Adelaide City
 Brisbane Strikers
 Canberra Cosmos
 Carlton SC
 Gippsland Falcons SC
 Melbourne Knights
 Marconi Stallions
 Newcastle Breakers
 Northern Spirit FC 
 Perth Glory
 South Melbourne FC
 Sydney United 
 Sydney Olympic
 West Adelaide
 Wollongong Wolves

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1997–98, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1997–98, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 West Adelaide w wyniku kłopotów finansowych wycofała się z rozgrywek.

Seria finałowa

Grand Final  

MISTRZ AUSTRALII 1999

South Melbourne FC CZWARTY TYTUŁ

Nagrody  
 Zawodnik roku: Brad Maloney (Marconi Stallions)
 Trener roku: David Mitchell (Sydney United)

Przypisy

Bibliografia 
 The National Soccer League, [dostęp 17 lutego 2011].

National Soccer League
1998 w Australii
1999 w Australii
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej